De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1963-1966 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 16 mei 1963. De zittingsperiode ging in op 5 juni 1963 en liep af op 20 september 1966.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 16 mei 1963

KVP (26 zetels)
Harry van Lieshout, fractievoorzitter vanaf 1 oktober 1963
Flip van Campen
Jo Derksen
Jos Ensinck
Jos Gielen
Jacques Gooden
Theo Hooij
René Höppener
Evert Kraaijvanger
Frans van der Maden
Chris Matser
Pieter Godfried Maria van Meeuwen
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Jan Niers
Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden
Jan de Quay
Kees Raedts
Willem Ewald Siegmann
Nico Schuurmans
Jacobus Gerardus Stokman
Jan Teijssen
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Huub van Velthoven
Lucie Vuylsteke

PvdA (25 zetels)
Hein Vos, fractievoorzitter
Jan Broeksz
Edward Brongersma
Jaap Burger
George Cammelbeeck
Gijs van Hall
Sijtze de Jong
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
André Kloos
Dirk de Loor
Jannis Pieter Mazure
Eibert Meester
Maarten de Niet
Fred Polak
Sake van der Ploeg
Arie Querido
Ivo Samkalden
Wim Thomassen
Martina Tjeenk Willink
Maurits Troostwijk
Joris in 't Veld
Coen van der Waerden
Kees van Wingerden
Nancy Zeelenberg

VVD (7 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Jan Baas
Daniël Apolonius Delprat
Hendrik Jan Louwes
Jo Schouwenaar-Franssen
Pieter Gerard van de Vliet
Bob de Wilde

ARP (7 zetels)
Wiert Berghuis, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Jan Schipper
Jetze Tjalma
Jelle Zijlstra

CHU (7 zetels)
Rommert Pollema, fractievoorzitter
Jan Beerekamp
Eddy de Geer van Oudegein
Marien Geuze
Johan van Hulst
Sieto Robert Knottnerus
Hendrik Cornelis Kranenburg

PSP (2 zetels)
Fred van der Spek, fractievoorzitter vanaf 1 oktober 1963
Max van Pelt

CPN (1 zetel)
Annie van Ommeren-Averink, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 16 mei 1963 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Fred van der Spek (PSP) werd zowel door kiesgroep III als kiesgroep IV tot Eerste Kamerlid verkozen. Hij opteerde voor kiesgroep III en werd in kiesgroep IV vervangen door Max van Pelt.

Tussentijdse mutaties

1963 
 24 juli: Jo Schouwenaar-Franssen (VVD) nam ontslag vanwege haar benoeming tot minister van Maatschappelijk Werk in het kabinet-Marijnen. Op 17 september dat jaar werd Sidney James van den Bergh in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 oktober: Harry van Lieshout (KVP) werd aangesteld als fractievoorzitter van zijn partij nadat Jan de Quay deze functie niet had aangenomen.

1964 
 15 februari: Otto Frans Antoine Hubert van Nispen tot Pannerden (KVP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Overijssel. Op 25 februari dat jaar werd Nico Vugts in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 oktober: Joris in 't Veld (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 13 oktober dat jaar werd Bertus de Rijk in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1965  
 9 februari: Rommert Pollema (CHU) overleed. Op 9 maart dat jaar werd Johannes Christiaan Bührmann in de ontstane vacature geïnstalleerd. Dezelfde dag werd Pollema als fractievoorzitter van de CHU opgevolgd door Marien Geuze.
 14 april: Ivo Samkalden (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Cals. Op 25 mei dat jaar werd Henk van Es in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 14 april: Isaäc Arend Diepenhorst (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Onderwijs en Wetenschappen in het kabinet-Cals. Op 29 juni dat jaar werd Adrianus Arie van Eeten in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 mei: Jo Derksen (KVP) overleed. Op 22 juni dat jaar werd Piet Steenkamp in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 juni: Sake van der Ploeg (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 27 juli dat jaar werd Henrick Mulder in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 18 september: Jan Schipper (ARP) verliet de Eerste Kamer. Op 21 september dat jaar werd Tiemen van Dijken in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1966 
 30 januari: Annie van Ommeren-Averink (CPN) nam ontslag vanwege haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 8 februari dat jaar werd in de ontstane vacature Kees IJmkers geïnstalleerd, die van Ommeren-Averink tevens opvolgde als fractievoorzitter van de CPN.

1963-1966